Влади́мир Григо́рьевич Федо́тов (18 января 1943, Москва, СССР — 29 марта 2009, Москва, Россия) — советский футболист, нападающий, советский и российский тренер.

Рекордсмен по числу матчей за ЦСКА в чемпионатах СССР (1960—1975, 382 матча, 92 гола).

За сборную СССР сыграл 22 матча, забил 4 гола.

Единственный сын известного футболиста Григория Федотова и зять тренера Константина Бескова.

Биография

Ранние годы 
Владимир Федотов всегда считал, что его будущее было определено футбольными генами отца. Так, например, уже с 4 лет Григорий Федотов брал сына на тренировки ЦСКА. Кроме того, Владимир ездил с отцом и на сборы. В конце концов, отец записал Владимира в ФШМ. Первым тренером Владимира Федотова был Валерий Маслов.

Карьера игрока 
В 18 лет приглашен Константином Бесковым в ЦСКА. Сам Бесков в конце сезона был снят, а Федотов в первом же сезоне ярко проявил себя — 10 голов в 12 матчах. Яркая и результативная игра позволила Владимиру закрепиться в составе и стать лидером команды.

Вместе с командой стал бронзовым призёром чемпионатов 1964 и 1965.

Федотов обеспечил команде ЦСКА победу в заключительном матче чемпионата СССР-70 против московского «Динамо». К 71-й минуте «Динамо» вело 3:1, однако именно Федотов с 71-й по 84-ю минуты сначала забил гол, потом заработал пенальти (реализован Поликарповым), а затем забил победный гол — после удара мяч наскочил на кочку перед вратарём «Динамо» Пильгуем и залетел в ворота. После матча, уже в ташкентском аэропорту, неизвестный узбекский болельщик принёс в подарок Федотову горстку земли с той самой «победной» кочки.

Тренерская карьера 
В 1975 году, когда команду ЦСКА поручили возглавить Анатолию Тарасову, стал играющим тренером команды. Позже полностью перешёл на тренерскую работу в ЦСКА.

В 1981 году возглавил СКА (Ростов-на-Дону), с которым 9 мая 1981 года выиграл Кубок СССР.

В начале 1993 года заключил 10-месячный контракт с клубом из Бахрейна «Аль-Мухаррак». В октябре 1993 года за 6 туров до конца чемпионата России в качестве и. о. главного тренера возглавил «Спартак» (Владикавказ). Однако после окончания сезона покинул команду, поскольку стало известно о назначении его тестя, Константина Бескова, главным тренером московского «Динамо», в то время как предполагалось, что Бесков будет тренером-консультантом у Федотова во Владикавказе.

В 1994 году работал тренером в «Динамо» (Москва). В 1995—1996 — тренер ЦСКА.

В сезоне 1998 года — главный тренер саратовского «Сокола».

С 2002 года — в тренерском штабе московского «Спартака». Дважды становился исполняющим обязанности главного тренера клуба (2003, 2004). С 1 июня 2006 года занимал должность главного тренера «Спартака», но 19 июня 2007 года был отправлен в отставку после серии неудачных матчей команды. По словам Егора Титова, «Федотов постоянно говорил о том, что его „подсиживают“. Но фамилии не называл. Он из-за всего этого сильно переживал, нервничал, что его могут убрать в любой момент. Так в итоге и вышло».

С 26 июня 2007 года по январь 2009 года — спортивный директор ФК «Москва».

Смерть 

16 марта 2009 года Федотов был госпитализирован в Боткинскую больницу Москвы в состоянии комы. Скончался 29 марта в возрасте 66 лет. Причина смерти не разглашалась. Он был похоронен на Новодевичьем кладбище рядом с отцом.

По словам супруги, причиной смерти стала тяжёлая депрессия после увольнения из «Спартака» и «Москвы».

Достижения

В качестве игрока 
 ЦСКА (Москва)
 Чемпион СССР: 1970
 Бронзовый призёр чемпионата СССР: 1964, 1965
 Финалист Кубка СССР: 1967

В качестве тренера 
 СКА (Ростов-на-Дону)
 Обладатель Кубка СССР: 1981

 «Спартак» (Москва)
 Серебряный призёр чемпионата России: 2006

Личные

 Лучший бомбардир чемпионата СССР 1964 года (16 голов).
 Пять раз попадал в Список 33 лучших (4 раза на первом месте).
 Член Клуба Григория Федотова — 105 голов за карьеру.

Примечания

Ссылки 
 Трахтенберг Л., Юрис Ю. Владимир Федотов: Сталин играл с моим папой на бильярде, а Аркадьев снимал перед ним шляпу // Спорт-Экспресс Футбол (газета). — 1997. — № 69.

Футболисты СССР
Игроки сборной СССР по футболу
Игроки ФК ЦСКА Москва
Члены Клуба Григория Федотова
Футбольные тренеры СССР
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК СКА Ростов-на-Дону
Тренеры ФК «Пресня»
Тренеры ФК «Алания»
Тренеры ФК «Металлург» Липецк
Тренеры ФК «Сокол» Саратов
Тренеры ФК «Черноморец» Новороссийск
Тренеры ФК «Левски»
Тренеры ФК «Арсенал» Тула
Тренеры ФК «Спартак» Москва
Похороненные на Новодевичьем кладбище